Osoby o nazwisku Moris:
 Anthony Moris − luksemburski piłkarz
 Jean-Pierre Moris − luksemburski pływak, olimpijczyk

Osoby o imieniu Moris:
 Moris Carrozzieri − włoski piłkarz
 Moris Farhi − brytyjski pisarz
 Moris Maurin (właśc. Maurice Maurin) − zakonnik
 Moris Simaszko − pisarz kazachski
 Moris Winczewski − żydowski poeta, prozaik i publicysta